Okręty US Navy o nazwie USS "Wisconsin", pochodzącej od stanu Wisconsin:

 Pierwszy USS "Wisconsin" (BB-9) był pancernikiem typu Illinois
 Drugi USS "Wisconsin" (BB-64) był pancernikiem typu Iowa

Wisconsin